Chata – typ budowli
 „Chata” – lwowskie pismo
 Chata – powieść Williama P. Younga
 Chata (The Shack) – amerykański film z 2017, ekranizacja powieści